Conopeum är ett släkte av mossdjur som beskrevs av John Edward Gray 1848. Enligt Catalogue of Life ingår Conopeum i familjen Membraniporidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Electridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Conopeum